Spiceworld steht für:
 Spiceworld (Album), das zweite Album der britischen Band Spice Girls
 Spiceworld – Der Film, einen Film der britischen Band Spice Girls